

Geografi

Frankrike 

 Sainte-Hélène, Gironde, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Sainte-Hélène, Lozère, departementet Lozère i regionen Occitanien, 
 Sainte-Hélène, Morbihan, departementet Morbihan i regionen Bretagne, 
 Sainte-Hélène, Saône-et-Loire, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Sainte-Hélène, Vosges, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Sainte-Hélène-Bondeville, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Sainte-Hélène-du-Lac, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Sainte-Hélène-sur-Isère, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Kanada 

 Sainte-Hélène (kommun), Québec, Bas-Saint-Laurent, 

Robotskapade Kanadaförgreningar